Het ATP-toernooi van Sydney (indoor) van 1994, met als officiële naam Australian Indoor Tennis Championship, werd gespeeld van 3 tot en met 9 oktober 1994. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen in het Sydney Entertainment Centre in Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Indoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney